Гэри Питерс:
 Питерс, Гэри (политик) (род. 1958) — американский политик.
  (род. 1937) — американский бейсболист.
  (род. 1954) — английский футболист и менеджер.
  (род. 1942) — канадский хоккеист.
  (род. 1945) — игрок в австралийский футбол.